«О́стров сокро́вищ» — название нескольких мультипликационных фильмов:
 Остров сокровищ — полнометражный мультипликационный фильм за авторством Осаму Тэдзуки (Япония, 1965).
 Звериный Остров сокровищ — полнометражный мультипликационный фильм за авторством Хаяо Миядзаки (Япония, 1971).
 Остров сокровищ — сериал, вышедший в 1978—1979 годах.
 Остров сокровищ — полнометражный мультипликационно-игровой фильм (СССР, 1988).
 См. также 
 Остров сокровищ (значения)
 Легенды Острова сокровищ